Современное пятиборье на XXVII летних Олимпийских играх. Женщины впервые в истории разыграли олимпийские награды в современном пятиборье.

Город: Сидней,  

Дата проведения: 30 сентября 2000 года.

Участники: 24 спортсмена (мужчины) и 24 спортсменки (женщины) из 24 стран.
 
Самый молодой участник: 

мужчины: Эмад Эль-Гезири  (18 лет, 321 день).

женщины: Нора Симока  (19 лет, 230 дней).
 
Самый старейший участник:

мужчины: Велизар Илиев   (34 года, 141 день).

Женщины: Пернилле Сварре  (38 лет, 316 дней).

Медалисты

Страны

Результаты 
В скобках указаны результаты в отдельных дисциплинах в следующем порядке — конный спорт-фехтование-стрельба-плавание-бег.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Modern Pentathlon at the 2000 Sydney Summer Games  
 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
Современное пятиборье в Австралии